Bovina — підтриба оленеподібних (Artiodactyla) ссавців з родини бикових Bovidae). Підтриба містить один живий рід Bos. Дикі тварини можна зустріти в природі в Північній Америці та Євразії (хоча домашні та дикі популяції були інтродуковані по всьому світу).

Філогенетика:

Склад підтриби 
Bovina (Gray, 1821)
 Adjiderebos
 Bos
 †Epileptobos
 †Ioribos
 †Leptobos
 †Pelorovis
 †Platycerabos
 †Protobison
 †Urmiabos
 †Yakopsis

Примітки 

Підтриби ссавців